Le  Grand Prix moto de République tchèque 2009 est la onzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2009.
La compétition s'est déroulée du 14 au  sur le circuit de Masaryk devant plus de 138 096 spectateurs.

C'est la  du Grand Prix moto de République tchèque.

Résultat des MotoGP

Résultat des 250 cm³

Résultat des 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto de Tchéquie
République Tcheque
Sport en Tchéquie en 2009
Sport en août 2009